Identity — единственный альбом дуэта Zee, недолго просуществовавшего сайд-проекта клавишника Pink Floyd Ричарда Райта, состоящего из Райта и Дэйва Харриса из группы , выпущенный в 1984 году. Позже Райт заявил, что он чувствовал, что Identity была «экспериментальной ошибкой», которую не стоило выпускать вовсе. Альбом был написан и спродюсирован Райтом и Харрисом, автором всех текстов выступил Харрис.

Во время создания альбому музыканты интенсивно использовали синтезатор Fairlight CMI, популяризированный в 1980-х годах. За счёт этого звучание пластинки получилось очень электронным, на протяжении всех её композиций.

Песня «Confusion» была выпущена в качестве сингла с композицией «Eyes of a Gypsy» на второй стороне.

В 2019 году альбом был переиздан с бонус-треками и новой обложкой.

Список композиций

Внеальбомные треки 
 «Confusion» (Single Mix) — 3:36
 «Confusion» (12" Mix) — 6:21
 «Eyes of a Gypsy» (Dub) (из сингла «Confusion» 12" UK single) — 4:11

Участники записи 
Zee
 Ричард Райт: клавишные, синтезаторная перкуссия, Fairlight CMI, бэк-вокал
 Дэйв «Ди» Харрис: гитары, клавишные, перкуссия, Fairlight CMI, ведущий вокал

Технический персонал
 Ричард Райт: продюсирование
 Дэйв Харрис: продюсирование и дизайн обложки
 Тим Палмер: звукоинженер и сопродюсер
 Пол Кокс: фотографии
 Овердаббинг и микширование выполнено на студии Utopia (Лондон)

Примечания 

Альбомы Harvest Records
Альбомы Ричарда Райта